Rysäkari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Rysäkari, Ijo, 
 Rysskär, Helsingfors, 
 Rysäkari, Fredrikshamn, 
 Rysäkari, Pyttis, 
 Rysäkari, Björneborg, 
 Rysäkari, Sastmola, 

Robotskapade Finlandförgreningar